Manyoni steht für:

 Manyoni (Distrikt), Verwaltungsbezirk in Tansania
 Manyoni (Stadt), Stadt in Tansania